

Geografia
Scozia
 Ralston (Scozia)

Stati Uniti
 Ralston (Iowa)
 Ralston (Nebraska)
 Ralston (Oklahoma)
 Ralston (Wyoming)

Persone 
 Aron Ralston, alpinista statunitense
 Dennis Ralston, tennista statunitense
 John Ralston, attore canadese
 Steve Ralston, calciatore statunitense
 Vera June Ralston, attrice statunitense

Altro
 Ralstonite, minerale